Acció Contra la Fam (del seu nom en anglès Action Against Hunger), organització no governamental de lluita contra la fam
 Asa'ib Ahl al-Haq, partit polític de l'Iraq
 Associació d'Historiadors de l'Art (del seu nom en anglès Association of Art Historians), associació internacional per a la promoció de l'estudi de la història de l'art
 Ajut per a adults discapacitats (del seu nom en francès Allocation aux Adultes Handicapés), prestació social per a persones amb discapacitat de França
 Programa AAH (de l'acrònim en anglès Advanced Attack Helicopter), programa de l'Exèrcit dels Estats Units per al desenvolupament d'un helicòpter d'atac
 Teoria del primat aquàtic (del seu nom en anglès Aquatic Ape Hypothesis), hipòtesi d'evolució dels éssers humans des de zones humides
 AAH també és el codi de l'OACI d'Aloha Airlines, aerolínia amb base a Hawaii, als Estats Units